Quer steht für:

 Querverlag, Berliner lesbisch-schwuler Buchverlag
 Quer (SF), ehemalige Sendung des Schweizer Fernsehens über das Zusammenleben
 quer (BR), wöchentliche Sendereihe des Bayerischen Rundfunks (seit 1998)

Namensteil:

 Francisco Palau y Quer (1811–1872), Unbeschuhter Karmelit

Siehe auch:

 querab (Schifffahrt)
 Radquer (Querfeldeinrennen)

 Queer (Begriffsklärung)
 Quere (Kulturversorgung)